Thalassianthus är ett släkte av koralldjur. Thalassianthus ingår i familjen Thalassianthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Thalassianthus